Prince, The artist formerly known as Prince
The Artist (film), Franse film uit 2011
The Artist (magazine), Brits kunstmagazine